Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Staszkiewicz – polska łyżwiarka szybka
 Walerian Staszkiewicz – polski lekarz chirurg, nauczyciel akademicki
 Staszkiewicz, Staszkiewicz II – herby szlacheckie, odmiany herbu Sas